Михаи́л Не́стерович Яку́шин (17 сентября 1910—5 июля 1999) — советский военный лётчик, генерал-майор авиации (03.08.1953).

Биография 
Родился в 1910 году в городе Егорьевске Рязанской губернии в семье рабочего-текстильщика. Русский. В 1926 году окончил школу ФЗУ, работал подмастерьем на ткацкой фабрике «Вождь пролетариата». Поступил в Московский текстильный техникум, в 1931 году вступил ВКП(б), а через год со 2-го курса был призван в армию.

Военная служба 
7 мая 1932 года направлен на учёбу в Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков. После ее окончания с декабря продолжил обучение в 14-й военной школе летчиков в город Энгельс. В декабре 1934 года, по завершении обучения, он был направлен в 119-ю истребительную авиационную эскадрилью 95-й Бакинской истребительной авиационной бригады ЗакВО в городе Баку, где исполнял должность младшего и старшего летчика, врид командира звена, штурмана авиаотряда.

В период с 30 мая по 20 ноября 1937 года летчиком, командиром звена и эскадрильи участвовал в национально-революционной войне в Испании. С мая по октябрь 1937 года одержал 6 воздушных побед (5 лично и 1 в составе группы). Первый пилот, сбивший самолёт противника в ночном бою (26 июля 1937 в паре с Анатолием Серовым) за что был награжден республиканским правительством Испании золотыми часами и легковым автомобилем «Крайслер Империал». За боевые отличия в этой войне Якушин был награжден двумя орденами Красного Знамени.

С июня 1938 года исполнял должность старшего инспектора летной инспекции Военного совета Управления ВВС РККА, участвовал в национально-освободительной войне в Китае, в звании капитана командовал группой истребителей И-15бис. с ноября 1939 года — инспектора-летчика истребительной авиации Летно-технической инспекции учебно-боевой подготовки ВВС Красной армии, наряду со службой, командовал особой пятеркой истребителей И-16, предназначенной для показа фигур высшего пилотажа во время парадов. С началом Советско-финляндской войны 1939—1940 гг. майор Якушин был командирован на Северо-Западный фронт, где вступил в должность заместителя командующего ВВС 14-й армии. За боевые отличия он был награжден орденом Красной Звезды. По окончании боевых действий с апреля по август 1940 года принимал участие в испытании самолета И-200 (МиГ-3) на заводе № 1. В сентябре вновь назначен инспектором-летчиком истребительной авиации Инспекции ВВС Красной армии при НКО СССР. С марта 1941 года назначается заместителем командира 88-го истребительного авиаполка ВВС МВО.

Великая Отечественная война 
В начале Великой Отечественной войны майор Якушин с июля 1941 года занимал должность заместителя командира 6-го истребительного авиакорпуса ПВО Москвы, соединения и части которого принимали участие в отражении массированных налетов авиации противника на Москву. С октября 1942 года был старшим инспектором и начальником отдела истребительной авиации Инспекции ВВС Красной армии, занимался распространением и внедрением опыта войны в частях, инспектировал части и школы ВВС. Неоднократно выезжал в действующую армию (на Волховский и Северо-Западный фронты).

В марте 1943 года полковник Якушин назначается командиром 215-й истребительной авиационной дивизии, входившей в состав 2-го истребительного авиакорпуса 3-й воздушной армии Калининского фронта. В апреле, после Ржевско-Вяземской операции, дивизия в составе корпуса была выведена в резерв Ставки ВГК, затем подчинена 1-й воздушной армии Западного фронта. С июня 1943 года и до конца войны она входила в 8-й истребительный авиакорпус, который вел боевые действия в составе 1-, 16- и 4-й воздушных армий, действовал на Калининском, Западном, Степном, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Части дивизии успешно действовали в Спас-Деменской, Смоленской, Белорусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Они выполняли задачи по завоеванию господства в воздухе, вели борьбу с авиацией противника, осуществляли сопровождение штурмовой и бомбардировочной авиации, штурмовку вражеских аэродромов, войск и резервов. 29 июня 1944 года был легко ранен в кисть левой руки и голень левой ноги. Всего за время войны части дивизии произвели 9413 боевых самолето-вылетов. В проведенных 297 воздушных боях было сбито 386 самолетов противника, а также 2 самолета-снаряда. За успешное выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими войсками ей было присвоено почетное наименование "Танненбергская ", и она была награждена орденом Красного Знамени. Лично полковник Якушин имел на своем счету к концу войны 13 успешных боевых вылетов.

За время войны комдив Якушин был 11 раз персонально упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего.

Послевоенное время 
После войны полковник Якушин продолжал командовать этой дивизией в СГВ. После расформирования дивизии в декабре 1945 года он назначен командиром 269-й истребительной авиадивизии. С ноября 1947 по декабрь 1949 года находился на учебе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем был назначен заместителем командующего ВВС МВО. С февраля по октябрь 1950 года находился в спецкомандировке в Китае, за что 15 декабря 1950 года был награжден орденом Красного Знамени. С октября 1951 года исполнял должность командующего ВВС СКВО, с июня 1953 года — помощник командующего ВВС округа. С ноября 1953 года был начальником отдела боевой подготовки истребительной авиации — начальником подготовки истребительной авиации Управления боевой подготовки ВВС. С сентября 1957 года исполнял должность заместителя начальника Управления вузов ВВС, с января 1961 года — заместителя начальника вузов ВВС. В период с января по декабрь 1959 года находился в служебной командировке в Объединенной Арабской республике. В декабре 1970 года уволен в запас. Проживал в городе Москва. Указом Президента Российской Федерации от 7 ноября 1995 года награжден орденом Жукова.

Умер 5 июля 1999 года. Урна с прахом захоронена в колумбарии 11б Донского кладбища.

Награды 
 орден Жукова (07.11.1995)
 орден Ленина (29.05.1945)
 шесть орденов Красного Знамени (в том числе 31.07.1937, 22.10.1937, 15.11.1950, 20.04.1953 18.12.1956)
 два ордена Кутузова II степени (23.07.1944, 10.04.1945)
 орден Отечественной войны I степени (06.04.1985)
 два ордена Красной Звезды (07.05.1940, 06.11.1947)
медали в том числе:
 «За боевые заслуги» (03.11.1944)
 «За оборону Ленинграда»
 «За оборону Москвы»
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 «За освобождение Варшавы»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 знак «50 лет пребывания в КПСС»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен М. Н. Якушин.
 За овладение штурмом городом и крепостью Осовец — мощным укрепленным районом обороны немцев на реке Бобр, прикрывающим подступы к границам Восточной Пруссия. 14 августа 1944 года № 166.
 За овладение штурмом городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Аллендорф — важными опорными пунктами обороны немцев. 21 января 1945 года. № 239.
 За овладение городом Алленштайн — важным узлом железных и шоссейных дорог я сильно укрепленным опорным пунктом немцев, прикрывающим с юга центральные районы Восточной Пруссии. 22 января 1945 года. № 242.
 За овладение штурмом городом Эльбинг — крупным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев на правом берегу Вислы, прикрывающим подступы к Данцигской бухте. 10 февраля 1945 года. № 271.
 За овладение городом и крепостью Гданьск (Данциг) — важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. 30 марта 1945 года. № 319.
 За овладение главным городом Померании и крупным морским портом Штеттин, а также захват городов Гартц, Пенкун, Казеков, Шведт. 26 апреля 1945 года. № 344.
 За овладение городами Штральзунд, Гриммен, Деммин, Мальхин, Варен, Везенберг — важными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев. 1 мая 1945 года. № 354.
 За овладение городами Росток, Варнемюнде — крупными портами и важными военно-морскими базами немцев на Балтийском море, а также захват городов Рибнитц, Марлов, Лааге, Тетерев, Миров. 2 мая 1945 года. № 358.
 За овладение городами Барт, Бад-Доберан, Нойбуков, Варин, Виттенберге и соединение на линии Висмар — Виттенберге с союзными нам английскими войсками. 3 мая 1945 года. № 360.
 За овладение городом Свинемюнде — крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море. 5 мая 1945 года. № 362.
 За форсирование пролива Штральзундерфарвассер, и полное овладение островом Рюген. 6 мая 1945 года. № 363.
Других государств
 орден «Крест Грюнвальда» III степени (ПНР)
 крест Храбрых (ПНР)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)
 Медаль «Китайско-советской дружбы» (КНР)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Уголок неба. Якушин Михаил Нестерович 

Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Советские военные специалисты в Испании
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники Ржевской битвы
Участники битвы за Днепр
Участники Корейской войны
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Члены КПСС
Похороненные на Донском кладбище
Командующие ВВС округов